Dynasty může být:
 Dynasty (film) – americký televizní film režiséra Leea Philipse z roku 1976
 Dynasty (seriál, 1970) – australský televizní seriál z let 1970–1971
 Dynastie (seriál, 1981) (v originále Dynasty) – americký televizní seriál z let 1981–1989
 Dynastie (seriál, 2017) (v originále Dynasty) – americký televizní seriál z roku 2017
 Dynasty (hudební skupina) – americká soulová a funková skupina
 Dynasty (album, Kiss) – album americké skupiny Kiss z roku 1979
 Dynasty (album, Kaskade) – album amerického DJ Kaskade z roku 2010